Trædal ist der Familienname folgender Personen:

 Kjetil Trædal Thorsen (* 1958), norwegischer Architekt
 Nils Trædal (1879–1948), norwegischer Priester und Politiker der Bauernpartei